Il doppio del Challenger DCNS de Cherbourg 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Nicolas Mahut e Édouard Roger-Vasselin erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale contro Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Renavand 3–6, 6–4, [10–5].

Teste di serie

 Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (finale)
 Jamie Delgado /  Jonathan Marray (quarti di finale)

 Martin Emmrich /  Mateusz Kowalczyk (quarti di finale) 
 Michail Elgin /  Aleksandr Kudrjavcev (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Challenger DCNS de Cherbourg 2011
ATP Challenger Tour 2011